Die USS Cormorant (MHC-57) ist ein Minenabwehrschiff der Osprey-Klasse der United States Navy.

Am 4. Juni 1993 erfolgte die Kiellegung und die Indienststellung am 12. April 1997. Ab dem 11. Januar 1998 gehörte das Schiff zur Naval Reserve Force und wurde für das Training von Reservisten verwendet. Am 1. Dezember 2007 wurde das Schiff als eines der vier letzten seiner Klasse außer Dienst gestellt. Im September 2010 genehmigte der Senat den Verkauf der Cormorant zusammen mit der Kingfisher an die indische Marine.

Die USS Cormorant (MHC-57) ist bereits das dritte Schiff mit diesem Namen:

Die erste USS Cormorant (AM-40, später ATO-133) war von 1919 bis 1946 in Dienst und wurde im Zweiten Weltkrieg bei der Minenräumung in der Nordsee eingesetzt.

Die zweite USS Cormorant (AMS-122) war von 1953 bis 1970 in Dienst.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Eintrag im Naval Vessel Register

Osprey-Klasse (1991)